Список официально принятых тартанов штатов США:

Примечания